Данилович Микола — львівський каштелян, маршалок сейму.
 Данилович Микола — коронний підчаший.
 Данилович Микола Франциск.

Даниловичі